Кубок чемпионов Содружества 2002 года — десятый розыгрыш Кубка Содружества, который прошёл в Москве в  манежах «Спартак» и «Динамо» с 20 по 27 января 2002 года. Победителем турнира стал клуб «Динамо» Киев.

Группа A 

 19 января
 Шериф — Пюник — 3 : 0
 Спартак — Нефтчи — 3 : 0

 20 января
 Пюник — Нефтчи — 3 : 0
 Спартак — Шериф — 6 : 1

 22 января
 Шериф — Нефтчи — 4 : 2
 Спартак — Пюник — 6 : 2

Группа В 

 19 января
 Сконто — Женис — 2: 0
 Россия (юн.) — Торпедо 1: 3

 20 января
 Россия (юн.)- Женис- 3: 2
 Сконто- Торпедо- 3:0

 22 января
 Россия (юн.)- Сконто- 0:2
 Торпедо — Женис- 2:1

Группа С 

 19 января
 Регар-ТадАЗ — Шамкир — 3: 1
 Динамо Киев — Каунас — 2: 1

 20 января
 Каунас — Регар-ТадАЗ- 1: 0
 Динамо Киев- Шамкир — 3:0

 22 января
 Динамо Киев — Регар-ТадАЗ- 2:0
 Каунас — Шамкир — 0:0

Группа D 

 19 января
 Белшина — Флора — 1: 3
 СКА-ПВО — Ниса — 0: 3

 20 января
 Ниса — Белшина- 2: 1
 Флора- СКА-ПВО — 1 :1

 22 января
 Флора — Ниса- 1:0
 СКА-ПВО — Белшина — 1:1

1/4 Финала 
 23 января

1/2 финала 
 25 января

Финал

Ссылки 
 Кубок чемпионов Содружества — 2002

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2002 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Футбольные соревнования в Москве
2002 год в Москве